Данная таблица построена на основе сведений из статьи о списке метрополитенов мира.

Примечания 

Списки:Метро
Метрополитены по странам
Сравнительные списки стран